Machów – dzielnica Tarnobrzega
2 miejscowości w Polsce:
 Machów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków
 Machów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań